Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté d'Elmore () :
le comté d'Elmore, situé dans l'État de l'Alabama ;
le comté d'Elmore, situé dans l'État de l'Idaho.